Новоивановка — деревня в Карасукском районе Новосибирской области России. Входит в состав сельского поселения Октябрьский сельсовет.

География 
Расположена на границе с Бурлинским районом Алтайского края, в 39 километрах от железнодорожной станции Карасук.

История 
Образована в 1906 году.

Население

Инфраструктура 
В деревне есть ФАП, дом культуры, библиотека, детский сад, основная общеобразовательная школа. На базе дома культуры действует Центр немецкой культуры Новосибирского областного Российско-Немецкого дома.

Примечания 

Населённые пункты Карасукского района
Места поселения российских немцев в Новосибирской области